Der Rajon Saritschne (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der Oblast Riwne in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Saritschne.

Geographie 
Der Rajon lag im Nordwesten der Oblast und grenzte im Norden an Belarus (Woblasz Brest, Rajon Pinsk und Rajon Stolin sowie ein kurzes Stück an den Rajon Iwanawa), im Osten an den Rajon Dubrowyzja, im Süden an den Rajon Wolodymyrez sowie im Westen an den Rajon Ljubeschiw (in der Oblast Wolyn).
Das ehemalige Rajonsgebiet ist im Süden stark bewaldet und wird von mehreren Flüssen (Stochid, Prypjat, Styr, Stubla (Стубла)) durchflossen und ist nur dünn besiedelt.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion als Rajon Morotschne mit der Hauptstadt Morotschne, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Kamen-Kaschirsk und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Am 20. März 1946 wurde er dann nach der Verlegung der Hauptstadt nach Saritschne in den heutigen Namen umbenannt, er bestand dann in etwas kleinerer Form bis zum 21. Januar 1959, als er um kleine Teile des aufgelösten Rajon Wyssozk (Rajonshauptstadt war Wyssozk) vergrößert wurde. Am 30. Dezember 1962 wurde er dann aufgelöst und mit dem Rajon Dubrowyzja vereinigt, dieser Zusammenschluss wurde allerdings am 8. Dezember 1966 wieder rückgängig gemacht. Seit 1991 ist er ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Warasch.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Siedlungsratsgemeinde, 12 Landratsgemeinden und 1 Landgemeinde unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Siedlung städtischen Typs
 50 Dörfer

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Quellen 

Saritschne
Rajon Warasch
Aufgelöst 2020